Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2017/18 (DDM) war die 83. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 9. bis 12. November 2017 in Bad Wildungen, Hessen statt.

Modus 
In der Gruppenphase spielten 16 Spieler in vier Gruppen (A–D) im (Round Robin) auf 30 Punkte mit Nachstoß. Die zwei Gruppenbesten zogen in die Finalrunde (Viertelfinale) ein. Dort wurde im KO-Modus bis 40 Punkte gespielt. Bei Gleichstand im Nachstoß erfolge Penaltyschießen.

Turnierkommentar 
Erstmals seit 2013 nahm wieder der für Berlin startende Martin Horn an der deutschen Meisterschaft teil. Er wurde mit einer Wildcard ausgestattet.

Teilnehmer 
 Ronny Lindemann (BCC Witten) TV
 Martin Horn (International Berlin) 1,640 GD
 Markus Schönhoff (1. BC Magdeburg) 1,504 GD
 Marcel Decker (BC Rot-Weiß Salzgitter) 1,388 GD
 Andreas Niehaus (BG Coesfeld) 1,232 GD
 Çengiz Karaça (International Berlin) 1,228 GD
 Uwe Kerls (GT Buer) 1,212 GD
 Carsten Raspel (Bergisch-Gladbacher BC) 1,176 GD
 Dustin Jäschke (Bergisch-Gladbacher BC) 1,156 GD
 Lukas Stamm (BA Berlin) 1,092 GD
 Norbert Roestel (International Berlin) 1,040 GD
 Lars Günter (Gelnhäuser BC) 0,979 GD
 Joachim Back (ATSV Erlangen) 0,936 GD
 Uwe van den Berg (BF Hoster Eck) 0,931 GD
 Carsten Lässig (BG Coesfeld) 0,930 GD
 Nami van Tran (BC Stuttgart) 0,913 GD

Turnierstatistik

Gruppenphase

Gruppen A/B

Gruppen C/D

Finalrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2017
Karambolageveranstaltung 2017
Billardturnier in Bad Wildungen